Adobe Dreamweaver е приложение за създаване и обработка на уеб-базирани приложения, разработено от Adobe. Програмата е създадена през 1997 г. от Macromedia и се поддържа тях, докато Adobe не закупуват през 2005 г.

Dreamweaver е съвместим с Mac OS X и Windows.

Софтуерът предлага визуален редактор както и редактор на код работещ с най-разпространените езици за програмиране:
 ActionScript
 Active Server Pages (ASP).
 C#
 Cascading Style Sheets (CSS)
 ColdFusion
 EDML
 Extensible HyperText Markup Language (XHTML)
 Extensible Markup Language (XML)
 Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT)
 HyperText Markup Language (HTML)
 Java
 Javascript
 PHP: Hypertext Preprocessor (PHP)
 Visual Basic (VB)
 Visual Basic Script Edition (VBScript)
 Wireless Markup Language (WML)

Достъпни езици 
Adobe Dreamweaver CS6 се предлага в следните езици: бразилски, опростен китайски, традиционен китайски, чешки, датски, английски, френски, немски, италиански, японски, корейски, полски, руски, испански, шведски и турски.

Версии

Източници 

Dreamweaver
Софтуер за разработка на уеб приложения